

Patronyme 

famille
 Famille Egger, famille germanophone en Allemagne et en Suisse ;

personnalités
 Clara Egger (1988-), politologue française ; 
 Émile Egger (1813-1885), helléniste français ;
 Géza Egger (1987-), romancier, acteur et producteur de cinéma hongrois ;
 Jean Egger (1897-1934), peintre autrichien ;
 Michel Maxime Egger (1958-), écothéologien, essayiste, conférencier, éditeur et traducteur suisse ;
 Mike Egger (1992-), personnalité politique suisse ;
 Sabine Egger (1977-), skieuse alpine autrichienne ;
 Toni Egger (1926-1957), alpiniste autrichien ;
 Victor Egger (1848-1909), psychologue et épistémologue français ;
 Willi Egger (1932-2008), coureur du combiné nordique et sauteur à ski autrichien.

Toponymie 

 île Egger, point le plus méridional du Groenland ;
 Torre Egger, montagne de Patagonie.

Pseudonyme 

 Ab'Aigre (1949-2006), auteur de bandes dessinées.

Autres 
 Egger, entreprise autrichienne du bois.


Patronyme germanique